FQA steht für:
 Fachstelle für Pflege und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA), Nachfolgeeinrichtung der Heimaufsicht nach PfleWoqG
 Quikjet Cargo Airlines (ICAO-Code), indische Frachtfluggesellschaft

Abkürzung